Allodamaeus är ett släkte av kvalster. Allodamaeus ingår i familjen Plateremaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Allodamaeus